Instructeur peut désigner:

 Instructeur dans le domaine de l'aviation;
 Instructeur en baseball;
 Instructeur militaire.

Articles connexes
 Enseignant